Автомагістраль Жунчен–Ухай (), позначається як G18 і зазвичай називається швидкісною магістраллю Жунву () — швидкісна дорога, що з'єднує міста Жунчен, Шаньдун, Китай, і Ухай, Внутрішня Монголія. Після повного завершення це буде 1,820 км у довжину.

Швидкісна дорога завершена від Вейхая, Шаньдун до Бачжоу, Хебей.

Автомагістраль Баоцзінь () — шосе на півночі Китаю, що з'єднує Баодін у провінції Хебей з муніципалітетом Тяньцзінь. Швидкісна дорога була вперше побудована в 1995 році та відкрита для широкої громадськості в середині грудня 1999 року. Вона з'єднує Баодін, Сюшуй, Жунчен і прямує на схід до Тяньцзіня, з'єднуючи Сюнсянь і Бачжоу. Довжина 129 км розрахована на швидкість, яка станом на травень 2004 року є максимально допустимою швидкістю на швидкісних магістралях КНР — 120 км/год. (Тяньцзінська частина має нижнє обмеження швидкості 110 км/год.) Західна частина з'єднується зі швидкісною автострадою Цзінші за 118 кілометрів після її початкової точки від 3-ї кільцевої дороги Пекіна в Люліцяо. Це недалеко від міста Баодін. Східний кінець з’єднується з дорогою Вайхуань (Зовнішня кільцева дорога) у Тяньцзіні, яка з’єднується з іншими швидкісними магістралями в регіоні, такими як швидкісна автомагістраль Цзіндзіньтан до Пекіна та Тангу та швидкісна дорога Цзінху до Шанхаю. Уздовж швидкісної дороги є три зони обслуговування.

Швидкісна дорога від Джунгар-Ці до міста Ципанджін в Отог-Ці, повністю в місті Ордос, Внутрішня Монголія.

Примітки 

Дороги КНР